Hausdorff kan syfta på:

Felix Hausdorff (1868–1942), en matematiker från Tyskland
Hausdorffrum – ett topologiskt rum, ett matematisk begrepp uppkallat efter Felix Hausdorff